Дейвидас Сирвидис (; род. , Вильнюс, Литва) — литовский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за клуб НБА «Детройт Пистонс».

Карьера 
Сирвидис провёл детство в разных странах Европы из-за профессиональной баскетбольной карьеры своего отца. Дейвидас прожил 3 года в России, 2 года в Германии, 1 год в Чехии и 1 год на Кипре. Сирвидис часто занимался баскетболом после игр своего отца, но серьезно игрой в возрасте 7 лет.

Сирвидис с 2017 года выступал за «Летувос Ритас», но в мае 2020 года перешел в иерусалимский «Хапоэль», который покинул 16 ноября, чтобы продолжить карьеру в НБА — в клубе «Детройт Пистонс».

Сирвидис был выбран на драфте-2019 «Мэверикс» под 37-м номером, но права на игрока в итоге перешли «Детройту».

Достижения 
  Обладатель Кубка короля Миндаугаса: 2019

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Перлас»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Мотор Сити Круз»